Thors ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Thors (Aube) im Département Aube
 Thors (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime

Thors ist der Familienname folgender Personen:

 Frits Thors (1909–2014), niederländischer Nachrichtensprecher
 Joseph Thors († 1884), britischer Maler
 Ólafur Thors (1892–1964), isländischer Premierminister
 Ulf Thors (* 1952), schwedischer Eishockeyspieler 

Thors ist das Pseudonym von:
 Horst Bösing (* 1954), deutscher Komponist und Musikproduzent